Rywalizacja grupy B odbywała się równolegle do rozgrywek grupy A. Do mistrzostw przystąpiło 14 drużyn kobiecych i 19 drużyn męskich. Zmagania kobiet wygrały Niemki przed Czeszkami i Angielkami, u mężczyzn na pierwszym stopniu podium znalazła się Francja przed Walią i Czechami. Dwie pierwsze drużyny trafiły do grupy A, z której spadły Austria i Finlandia (kobiety) oraz Włochy i Rosja (mężczyźni).

Grupa B

Kobiety

Reprezentacje i podział 
B1

B2

Wyniki

Klasyfikacja

Finał

Mały finał

Półfinały

B1; Sesja 1.

B1; Sesja 2.

B1; Sesja 3.

B1; Sesja 4.

B1; Sesja 5.

B1; Sesja 6.

B1; Sesja 7.

B2; Sesja 1.

B2; Sesja 2.

B2; Sesja 3.

B2; Sesja 4.

B2; Sesja 5.

B2; Sesja 6.

B2; Sesja 7.

Mężczyźni 
B1

B2

Wyniki

Klasyfikacja

Finał

Mały finał

Półfinały

B2; Tie-breaker

B1; Sesja 1.

B1; Sesja 2.

B1; Sesja 3.

B1; Sesja 4.

B1; Sesja 5.

B1; Sesja 6.

B1; Sesja 7.

B1; Sesja 8.

B1; Sesja 9.

B2; Sesja 1.

B2; Sesja 2.

B2; Sesja 3.

B2; Sesja 4.

B2; Sesja 5.

B2; Sesja 6.

B2; Sesja 7.

B2; Sesja 8.

B2; Sesja 9.

Baraż 
Wyniki meczów zwycięzców grupy B z 8. drużyną grupy A o awans do mistrzostw świata gdzie odbyły się spotkania:
 Rosja - Niemcy (kobiety)
 Francja - Finlandia (mężczyźni)
znajdują się w artykule: Mistrzostwa Europy w Curlingu 2005.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2005
2005 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Garmisch-Partenkirchen
2005 w Niemczech